Тетелес де Авила Кастиљо има више значења:

 Општина Тетелес де Авила Кастиљо (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тетелес де Авила Кастиљо (Тетелес де Авила Кастиљо, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику